Liste des 231 communes de la province de Lérida (Lleida  en catalan) en Catalogne (Espagne).

Cartes

Liste

Notes et références

Voir aussi

Sources 
  Statistiques de population sur le site idescat.cat
  Instituto Nacional de Estadistica

  Diputació de Lleida
  Cartes de lieux de la province de Lérida sur le site dices.net

Articles connexes 
 Liste des communes de Catalogne - Liste des communes des provinces : Barcelone, Gérone, Tarragone
 Liste des communes d'Espagne

Lerida
Commune